Ильписоим (уст. Ильби-Соим) — река в России, протекает по территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа. Длина реки составляет 10 км.

Начинается в болоте глубиной 0,5 метра, лежащем в сосновом лесу. От истока течёт по лесистой местности в северо-западном направлении. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Охтьюган.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100212115200051397.

Примечания 

Притоки Охтьюгана
Реки Ханты-Мансийского района